Il doppio dell'ATP Volvo International 1981 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Jimmy Connors e Brian Gottfried erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Heinz Günthardt e Peter McNamara hanno battuto in finale 7–5, 6–4 Pavel Složil e Ferdi Taygan.

Teste di serie

 Heinz Günthardt /  Peter McNamara (campioni)
 Hans Gildemeister /  Andrés Gómez (quarti di finale)
 Kevin Curren /  Steve Denton (secondo turno)
 Pavel Složil /  Ferdi Taygan (finale)

 Terry Moor /  Eliot Teltscher (secondo turno) 
 Johan Kriek /  Hank Pfister (secondo turno) 
 José Luis Clerc /  Belus Prajoux (quarti di finale) 
 David Carter /  Chris Lewis (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

ATP Volvo International 1981